Paleta ist der Familienname folgender Personen:
 Dominika Paleta, polnisch-mexikanische Schauspielerin
 Ludwika Paleta, polnisch-mexikanische Schauspielerin